Oroszország
 Kolomenszkojei Mennybemenetel templom

Románia
 Mennybemenetel fatemplom (Bánffytelep)
 Mennybemenetel fatemplom (Bugyfalva)
 Mennybemenetel fatemplom (Halmágygóros)
 Mennybemenetel fatemplom (Henkeres)
 Mennybemenetel fatemplom (Hosszúsor)
 Mennybemenetel fatemplom (Kalotabikal)
 Mennybemenetel fatemplom (Mikanesd)
 Mennybemenetel fatemplom (Nádasberend)
 Mennybemenetel templom (Nagyiklód)
 Mennybemenetel templom (Nuksora)